Мико́ла Сергі́йович Колосо́вський ( — ) — старший солдат Національної гвардії України, учасник російсько-української війни.

Короткий життєпис 
Народився 1995 року в селі Старі Шомполи (Комінтернівський район, Одеська область). Закінчив 9 класів Шомпольської ЗОШ, Одеський професійний ліцей морського транспорту, спеціальність «токар, моторист». Восени 2013-го був призваний на строкову військову службу до лав ВВ МВС. Взимку 2013—2014 брав участь в охороні громадського порядку у Києві.

З початком бойових дій на Донбасі зголошувався стати до лав НГУ. Старший солдат 45-го полку Західного ОТО Національної гвардії України.

Загинув від отриманих поранень під час мінометного обстрілу терористами блокпосту Національної гвардії в ніч з 6 на 7 серпня 2014-го поблизу міста Дебальцеве.

Похований 9 серпня 2014 року в Старих Шомполах з військовими почестями.

Без єдиного сина лишились батьки.

Вшанування 
 В жовтні 2014-го у Шомпольській ЗОШ відкрита й освячена меморіальна дошка на честь випускника Миколи Колосовського.
 2015 року в Шомполах встановили пам'ятник Миколі біля меморіалу героям Другої світової війни.
 його портрет розміщений на меморіалі «Стіна пам'яті полеглих за Україну» у Києві: секція 2, ряд 8, місце 20.
 на будівлі загальноосвітньої школи, у якій навчався Микола, йому встановлено меморіальну дошку.
 вщановується на щоденному ранковому церемоніалі вшанування захисників України, які загинули цього дня у різні роки внаслідок російської збройної агресії на Сході України.

Примітки

Джерела 
 Кочура Максим Дмитрович 
 Український Меморіал

Уродженці Одеського району
Померли в Дебальцевому
Поховані в Одеському районі